onogur-bolgár birodalom vagy Magna Bulgaria (kb. 635–670)
 első bolgár birodalom (632–1018)
 második bolgár állam (1185–1396)